La saison 2016-2017 du Club africain est la  consécutive du club dans l'élite. Le club participe également à la coupe de Tunisie et à la coupe de la confédération.

Transferts

Matchs amicaux

Compétitions

Championnat de Tunisie

Coupe de Tunisie

Coupe de la confédération

Joueurs et encadrement technique

Encadrement technique

Effectif 

|-

|-

|-

|-

Statistiques collectives

Statistiques individuelles 
(Mis à jour le )

Meilleurs buteurs

Meilleurs passeurs

Notes et références 

Club africain
2016-2017